"Ladonja" je bivša politička stranka koja je djelovala u Istri, sa sjedištem u Tinjanu. Stranka je rasformirana 12. lipnja 2013.

Nastala je 31. svibnja 2008. na osnivačkoj skupštini u Poreču, koju su inicirale nezavisne izborne liste Bala, Tinjana, Višnjana i Medulina, a prihvatilo i 30-ak nezavisnih lista Istarske i Primorsko-goranske županije. Za predsjednika je izabran Plinio Cuccurin, kandidat za župana na izborima 2009. 

Sudjelovali su i dobro prošli na lokalnim izborima 2009.

Izvori i vanjske poveznice 

Hrvatske političke stranke od 1989.